Der aktuelle Landescode wurde am 27. November 2015 zuletzt auf der Online-Plattform von ISO aktualisiert.

Im zweiten Newsletter vom 21. Mai 2002 wurden die Qarks erstmals kodiert. Die mit der Verwaltungsreform 2014 abgeschafften Kreise wurden am 27. November 2015 auch aus der Kodierliste gestrichen.

Kodierliste

Qarks

Ehemalige Kreise

Siehe auch 
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.

Weblinks 
 ISO Online Browsing Platform: AL

Einzelnachweise 

Iso 3166-2:AL